VVC ist eine Abkürzung für:

 das Allrussische Ausstellungszentrum (1992–2014), ВВЦ englisch transkribiert als Vserossiyskiy Vystavochny Centr
 Variable Valve Control, eine variable Ventilsteuerung im Verbrennungsmotor
 das US-amerikanische Unternehmen Vectren an der New York Stock Exchange (NYSE)
 den Verband der Vereine Creditreform e.V.
 Versatile Video Coding, ein Verfahren zur Videokompression
 des österreichischen Militärs für Versorgungs-Vorgangs-Code
 das Victor Valley College in Victorville, Kalifornien, USA
 den IATA-Code des La Vanguardia Flughafens von Villavicencio, Kolumbien
 Viva Air Colombia, eine kolumbianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

VVC